Dodwell ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Dodwell (* 1972), australischer Ruderer
 Charles Reginald Dodwell (1922–1994), britischer Kunsthistoriker
 Edward Dodwell (1767–1832), britischer Reiseschriftsteller und Altertumsforscher
 George Frederick Dodwell (1879–1963), führender australischer Astronom
 Henry Dodwell (1641-1711), irischer Philologe und Theologe 
 Henry Dodwell (gest. 1784), irischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Dodwell-Maler